Nowakówka – część wsi Ropa, w województwie małopolskim, w powiecie gorlickim, w gminie Ropa
 Nowakówka – kolonia wsi Kowalów Górny, w województwie świętokrzyskim, w powiecie jędrzejowskim, w gminie Wodzisław